Info kan avse:

 Info (bokhandel) – en bokhandel specialiserad på böcker och tidningar om anarkism och syndikalism. Bokhandeln har funnits sedan slutet av 1980-talet. 
 Info (bokhandel) – en bokhandelskedja som fanns före 1986
 .info – en generisk toppdomän
 Info (Unix) – Unix kommando som används för att visa användarhjälp i form av en hypertext